Issus – comune della Francia
Issus – antica città della Turchia
Issus –  genere di insetti della famiglia Issidae